Die Marburg Open 2014 waren ein Tennisturnier, das vom 23. bis 29. Juni 2014 in Marburg stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 21. bis 23. Juni 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 31 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Jozef Kovalík
 Christian Garín
 Franko Škugor
 Boris Pašanski

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 141 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 151 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 141 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Marburg